Верхний Гульри́пш (,  [Земо Гульрипши]) — село . Находится севернее пгт Гулрыпш.

Население 
В 1959 году в селе Земо Гульрипш жило 1070 человек, в основном армяне (в Мачарском сельсовете в целом — 4209 человек, в основном армяне, грузины и русские). В 1989 году в селе жило 1803 человек, в основном грузины и русские.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета